Čtyřhra juniorů na French Open 2017 probíhala v první polovině června 2017. Do deblové soutěže pařížského grandslamu nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla dvojice složená z Izraelce Jišaje Oli'ela a Čecha Patrika Rikla, jejíž členové nestartovali společně. Rikl do soutěže nezasáhl. Splohráčem  se stal kanadský junior Benjamin Sigouin, s nímž skončil v prvním kole na raketách Axela Gellera a Nicoláse Mejíi.

Turnaj ovládla nejvýše nasazená dvojice složená z 17letého Španěla rakousko-německo-ruského původu Nicoly Kuhna a stejně starého Maďara Zsombora Pirose, kteří ve finále zdolali americký pár Vasil Kirkov a Danny Thomas po setech 6–4 a 6–4. Oba šampioni tak získali premiérovou grandslamovou trofej z deblové soutěže. Piros již triumfoval ve dvouhře juniorky na Australian Open 2017. Do juniorského žebříčku si šampioni připsali 270 bodů, finalisté pak  180 bodů.

Nasazení hráčů 
  Nicola Kuhn /  Zsombor Piros (vítězové)
  Constantin Bittoun Kouzmine /  Hsu Yu-hsiou (2. kolo)
  Alejandro Davidovich Fokina /  Alexei Popyrin (1. kolo)
  Jurij Rodionov /  Michael Vrbenský (semifinále)
  Rudolf Molleker /  Emil Ruusuvuori (čtvrtfinále)
  Miomir Kecmanović /  Sebastian Korda (čtvrtfinále)
  Alafia Ayeni /  Trent Bryde (2. kolo)
  Jišaj Oli'el /  Benjamin Sigouin (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2017
Juniorský tenis v roce 2017